Метечина () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Валя-Серій.
 Метечина () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Вінцу-де-Жос.